Rabaçal est une paroisse civile de la municipalité de Mêda, située dans le district de Guarda et la région Centre au Portugal ;
 Rabaçal est une paroisse civile de la municipalité de Penela, située dans le district de Coimbra et la région Centre  au Portugal ;
 Le rabaçal est un  fromage au lait de chèvre, de brebis ou mixte, qui tire son nom de la paroisse dépendant de Penela.